Mario Kürschner (ur. 28 sierpnia 1985 w Schmalkalden) – niemiecki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2002 i 2003) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2001). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2000 w Villach zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w październiku 2000 w Velenje, gdzie, jedyny raz w karierze, stanął na podium zawodów tej rangi, zajmując 2. lokatę. W marcu 2001 zdobył srebrny medal OPA Games w rywalizacji drużynowej.

W marcu 2001 w Vuokatti wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, zajmując 25. pozycję w rywalizacji indywidualnej i 4. w drużynowej. Dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów – w 2002 w Schonach był 22. w konkursie indywidualnym i 4. w zmaganiach drużynowych, a rok później w miejscowości Sollefteå zajął 25. lokatę indywidualnie i 11. drużynowo.

W sierpniu 2002 w Oberstdorfie, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 36. pozycję. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w styczniu 2003 w Planicy, gdzie był 19. W swoim najlepszym starcie w zawodach tej rangi zajął 5. miejsce (30 stycznia 2005 w Lauschy). W sierpniu 2005 w Hinterzarten zadebiutował w zawodach najwyższej rangi, plasując się na 33. pozycji w konkursie Letniego Grand Prix. 1 stycznia 2006 w Garmisch-Partenkirchen, w ramach 54. Turnieju Czterech Skoczni, po raz pierwszy wystąpił w konkursie Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce – znalazł się wówczas w składzie niemieckiej grupy krajowej po kontuzji kolana Jörga Ritzerfelda.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił w marcu 2006 w Bischofshofen, gdzie był 39. w konkursie Pucharu Kontynentalnego. W październiku 2007 zakończył karierę.

Kürschner jest medalistą mistrzostw Niemiec w skokach narciarskich – z drużyną Turyngii zdobył srebrne medale w rywalizacji drużynowej w 2002 i 2003.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985